San Teodoro ima više značenja:
 San Teodoro (Matera)
 San Teodoro (Mesina)
 San Teodoro (Olbija-Tempio)
 San Teodoro (Pezaro i Urbino)
 San Teodoro (Salerno)